One Day Remains ist die Bezeichnung für:

 One Day Remains (Album), Debütalbum der US-amerikanischen Rockband Alter Bridge
 One Day Remains (Band), Schweizer Rockband